Megapnosaurus (que significa "gran lagarto muerto", del griego μεγα = "grande", 'απνοος = "que no respira", "muerto", σαυρος = "lagarto" ) es un género extinto de dinosaurio terópodo celofisido que vivió aproximadamente en 188 hace millones de años durante la primera parte del Período Jurásico en lo que ahora es África. 
La especie era un carnívoro bípedo de tamaño pequeño a mediano, de constitución ligera, que vivía en el suelo, que podía crecer hasta 2,2 m (7,2 pies) de largo y pesar hasta 13 kg (29 lb). Originalmente se le dio el nombre de género Syntarsus , pero más tarde se determinó que ese nombre estaba preocupado por un escarabajo. Posteriormente, la especie recibió un nuevo nombre de género, Megapnosaurus, por Ivie, Ślipiński & Węgrzynowicz en 2001. Algunos estudios la han clasificado como una especie dentro del género Coelophysis, pero esta interpretación ha sido cuestionada por más estudios posteriores y el género ahora se considera válido.

Coelophysoidea
Fósiles de Sudáfrica